Hope est un mot qui signifie « espoir » en anglais. Il est aussi utilisé comme prénom.

Personnes

Nom de famille 

 Adrian Hope (1821-1858), officier écossais ;
 Anna Hope (1974-), écrivaine et actrice anglaise, auteur de Le Chagrin des vivants (2014) ; 
 Anthony Hope (1863-1933), écrivain anglais,
 Barclay Hope (1958-), acteur canadien,
 Bob Hope (1903-2003), acteur américain,
 Charles Hope ( comte de Hopetoun, 1681-1741), noble écossais,
 Charles Hope, Lord Granton (1753- 1851), un homme politique et juge écossais,
 Charles Hope (1945), historien de l'art britannique,
 Chris Hope (1972-), footballeur anglais,
 Christopher Hope, né en 1944, écrivain et journaliste sud-africain,
 Cindy Hope, née en 1985, actrice hongroise,
 Daniel Hope, né en 1973, violoniste britannico-sud-africain,
 
 Elizabeth Hope (1842-1922), évangéliste britannique,
 Elmo Hope (1923-1967), pianiste américain de jazz,
 Frederic Hope (1900-1937), directeur artistique américain,
 Frederick William Hope (1797-1862), zoologiste britannique,
 George Johnstone Hope (1767-1818), officier de la Royal Navy,
 Howling Laud Hope, né en 1942, homme politique britannique,
 Henry Hope (1746-1789), officier et administrateur colonial britannique,
 James Hope-Scott (1812-1873), avocat, canoniste et tractarien britannique,
 ,
 Kenny Hope, né en 1941, arbitre écossais de football,
 Leslie Hope, née en 1965, actrice américaine,
 Lucy Hope, née en 1997, nageuse britannique,
 Maurice Hope, né en 1951, boxeur britannique,
 Phil Hope, né en 1955, homme politique britannique,
 Tamara Hope, née en 1984, musicienne et actrice canadienne,
 Thomas Charles Hope (1766-1844), physicien et chimiste écossais,
 William Hope, né en 1955, acteur canadien,

Hope & Co. 
Importante dynastie néerlandaise et britannique d'origine écossaise dont sont issus :

 Archibald Hope (1664–1743), marchand et fondateur de la banque Hope & Co (Amsterdam),
 Thomas Hope (1704–1779), fils du précédent, banquier et administrateur de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales (VOC),
 Jan Hope (1737-1784), fil du précédent, banquier et mécène,
 Henry Hope (1735-1811), petit-fils d'Archibald, banquier britannique, associé à la Hope & Co,
 Thomas Hope (1769-1831), fils de Jan Hope, banquier, artiste et collectionneur britannique,
 Henry Philip Hope (1774-1839), banquier et collectionneur britannique, frère du précédent,
 William Hope (1802-1855), banquier britannique installé à Paris, petit-fils d'Henry Hope,
 Henry Thomas Hope (1807-1862), homme politique britannique, fils de Thomas,
 Alexander Beresford Hope (1820-1887), homme politique britannique, frère du précédent.

Prénom 
 
 Hope Brady est un personnage de fiction du  Des jours et des vies.
 Hope Estheim est un des personnages du jeu vidéo Final Fantasy XIII.
 Hope Pym est un personnage des comics de Marvel Comics.
 Hope Powell (née en 1966) est une ancienne joueuse de football britannique.
 Hope Solo (née en 1981) est une joueuse de soccer américaine.

Pseudonyme 

 Hope est le nom d'artiste de l'affichiste Léon Choubrac ;
 Francis Hope est l'un des noms de plume utilisés par Paul Bérato.

Toponymes

Hope, une municipalité de Colombie-Britannique ;
 Hope, une municipalité du Québec.

Hope, une ville d'Arkansas ;
 Hope, une localité d'Alaska ;
 Hope, une ville du Dakota du Notd ;
 Hope et East Hope, deux villes voisines de l'Idaho ;
 Hope, une localité d'Indiana ;
 Hope, ville située au Kansas ;
 Hope, une localité du Maine ;
 Hope, une ville du comté de Hamilton, dans l'État de New York ;
 Hope, une localité du Nouveau-Mexique.

Hope, un village du Derbyshire ;
 Hope, une localité du pays de Galles située dans le comté de Flint.

Hope: est une petite localité du sud de la région de Nelson dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.
 Hope, un cours d’eau de la région de Tasman dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande ;
 Hope, rivière de la région de Canterbury dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Titres

Arts plastiques 
 HOPE, une affiche de Shepard Fairey ;
 Hope, une peinture à l'huile de George Frederic Watts datant de 1886.

Musique

Ep 

 , EP des  sorti le  ;
 , EP de  sorti le  ;
 , EP de  sorti le .

Albums 

 Hope, album du groupe Klaatu sorti en  ;
 , compilation de divers artistes sorti le  ;
 , album de l'organisation pentecôtiste Hillsong Church sorti le  ;
 , album des  sorti le  ;
 , album de Toshiko Akiyoshi sorti le  ;
 , album de Myrath sorti en 2007 ;
 Hope, album de  sorti le  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Susan Boyle sorti le .

Chansons 

 , musique instrumentale du groupe  présente sur l'album Snakes & Arrows sorti le  ;
 Hatikvah (The Hope en anglais), hymne national d'Israël ;
 , chanson de Jack Johnson présente sur l'album Sleep Through the Static sorti le  ;
 , chanson d'Our Lady Peace présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Toshiko Akiyoshi présente sur l'album  sorti en 2006 ;
 , chanson de Twista présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Apocalyptica présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti en 1992 ;
 , chanson de Björk présente sur l'album Volta sorti le  ;
 , chanson des Descendents présente sur l'album Milo Goes to College sorti en 1982 ;
 , chanson de Fat Freddy's Drop présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Nas présente sur l'album Hip Hop Is Dead sorti le  ;
 , chanson de R.E.M. présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Sevendust présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Shaggy présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Strapping Young Lad présente sur l'album  sorti en 2006 ;
 , chanson des Weather Girls présente sur l'album  sorti en 1983 ;
 , version cantonaise dOnara, thème de la série télévisée coréenne Dae Jang Geum ;
 , chanson de la comédie musicale Zorro ;Hope, chanson de XXXTentacion présent sur l'album ? sortie en 2018 ;

 Télévision 
 , téléfilm de Goldie Hawn diffusé en 1997 ;
 Hope, téléfilm d'Erik de Bruyn diffusé en 2016.

 Cinéma 

 , film muet américain réalisé par Colin Campbell, sorti en 1913 ;
 , film muet américain réalisé par Legaren à Hiller, sorti en 1922 ;
 , film indien de  sorti en 2006 ;
 , court-métrage canadien de Pedro Pires sorti en 2011 ;
 , titre original de , film sud-coréen de Lee Joon-ik sorti en 2013 ; 
 , film français de Boris Lojkine sorti en 2014 ; 
 Hope''' (Håp), film norvégien de Maria Sødahl sorti en 2019.

 Sigle 

 H.O.P.E. pour Hackers on Planet Earth, une conférence de hackers
 HOPE pour Halley Optical Probe Experiment

 Autres 
 Hope (diamant)
 Hope (indien)
 Hope (caseyeur)
 Hope (tortue albinos) née dans La Vallée des Tortues''.
 Mary Hope, nom d'un navire anglais

Voir aussi 
 
 
 
 
 

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais
Prénom féminin
Prénom anglais
Prénom américain